Ruiter (Roeselare) of De Ruiter, een gehucht in de Belgische stad Roeselare
 Ruiter (Waasmunster) of De Ruiter, een gehucht in de Belgische gemeente Waasmunster
 De Ruiter (windmolen), een windmolen in het Nederlandse dorp Vreeland
 De Ruiter (achternaam), een achternaam

Zie ook
Ruiter (doorverwijspagina)